Giulio Berruti peut désigner :
 Giulio Berruti, un réalisateur, scénariste et monteur italien né en 1937 ;
 Giulio Berruti, un acteur italien né en 1984.

Voir aussi